

Lokalizacje

Niemcy 
 Tettau – dzielnica gminy Schönberg w Saksonii, w powiecie Zwickau
 Tettau – gmina w Bawarii, w powiecie Kronach
 Tettau – gmina w Brandenburgii, w powiecie Oberspreewald-Lausitz
 Tettau – rzeka w Bawarii

Inne 
 Tettau – ród